Salerni ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Battista Salerni SJ (1670–1729), Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 María Emilia Salerni